Niederthann ist der Ortsname von

 Niederthann (Nußdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Nußdorf am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Niederthann (Schweitenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern